Deze pagina bevat een lijst van de 342 Nederlandse gemeenten, overeenkomstig de stand van zaken op 1 januari 2023. Daarnaast zijn drie openbare lichamen opgenomen die grotendeels op dezelfde manier worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid.

Lijst

Grootste gemeenten

Kleinste gemeenten

Migratieachtergrond

Herindelingen 

Het aantal gemeenten in Nederland verandert bijna jaarlijks door herindelingen, in het algemeen is er sprake van een afname. In 1900 waren er 1.120 gemeenten, in 1950 waren er nog 1.015 gemeenten en in 2000 was het aantal gemeenten in Nederland afgenomen tot 537. In 2023 was het aantal gemeenten nog verder afgenomen tot 342.

 1900: 1.120
 1910: 1.120
 1920: 1.118
 1930: 1.079
 1940: 1.054
 1950: 1.015
 1960: 994
 1970: 913
 1980: 811
 1990: 672
 2000: 537
 2010: 431
 2020: 355
 2023: 342

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse plaatsen
 Lijst van Nederlandse gemeenten per provincie
 Lijst van grootste gemeenten in Nederland
 Lijst van voormalige Nederlandse gemeenten
 Lijst van voormalige Nederlandse gemeenten per provincie
 Lijst van Nederlandse plaatsen met stadsrechten
 Lijst van burgemeesters van gemeenten in Nederland in 2018
 Veiligste gemeente van Nederland

Externe links 

 Gemeentelijke indeling per jaar, CBS
 Tabel 33 Gemeententabel (gemeenten gesorteerd op GBA-code), bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (PDF, 2,4 MB; idem gesorteerd op naam; dezelfde tabellen in CSV-formaat. Let op: deze tabellen bevatten ook gemeenten die sinds 1831 zijn opgeheven.
 Gemeenten en websites
 Gemeente Op Maat, CBS-publicatie per gemeente
 Gemeentenatlas, atlas met topografische detailkaarten van de Nederlandse gemeenten, gebaseerd op open data